L’état-major de force 2 (EMF2) était un état-major de force opérationnelle, de niveau 2 (division) qui a été créé le  au quartier Richemont,  rue des Rochettes à Nantes. 

Son corps de soutien était le  d'infanterie de marine ( BIMa). Il est dissous en 2011, 600 militaires de la garnison ayant été, pour la plupart redéployés vers l'EMF 1 à Besançon et  l'EMF 3 à Marseille.

Références

Lien externe 
 Présentation des EMF (défense)

Unité de commandement française dissoute
Unité ou formation militaire créée en 1999
Unité ou formation militaire dissoute en 2011